Сан Матео Уно има више значења:

 Сан Матео Уно (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Матео Уно (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику